Het ATP-toernooi van Bazel 2006 werd van 23 tot en met 29 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden worden gespeeld op indoor tapijt.

De titelverdediger in het enkelspel was Fernando González; titelverdedigers in het dubbelspel waren de Argentijn Agustín Calleri en de van de Chileen Fernando González.

Roger Federer won het toernooi voor de eerste keer en veroverde hiermee zijn 44ste titel. Het dubbelspel werd gewonnen door het koppel Mark Knowles en Daniel Nestor.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel